Okręty US Navy o nazwie USS "Luce":

 Pierwszy "Luce" (DD-99) był niszczycielem typu Wickes, który został zwodowany w 1918 i zezłomowany w 1936.
 Drugi "Luce" (DD-522) był niszczycielem typu Fletcher, który został zwodowany w 1943 i zatopiony w 1945 w czasie bitwy o Okinawę.
 Trzeci "Luce" (DDG-38) był niszczycielem typu Farragut, który został zwodowany w 1958 i zezłomowany w 2004.

Luce